Passaic (Missouri)
Passaic (Nova Jérsei)
Ou ainda:
Condado de Passaic

Desambiguações de topônimos